Зак Стеффен, За́карі То́мас Сте́ффен (англ. Zackary Thomas Steffen; 2 квітня 1995, Коутсвіль, Пенсільванія, Сполучені Штати Америки) — американський футболіст, воротар.
 Густаф Стеффен, Густаф Фредрік Стеффен (швед. Gustaf Fredrik Steffen, нар. *4 травня 1864 р. у Стокгольмі — пом. †15 квітня 1929 р. у Гетеборгу) — шведський
 Стеффен Петерс (англ. Steffen Peters, 18 вересня 1964) — американський вершник, олімпійський медаліст.
 Стеффен Іверсен (норв. Steffen Iversen, нар. 10 листопада 1976, Осло) — колишній норвезький футболіст, нападник. 
 Стеффен Себерг (норв. Steffen Søberg, нар. 6 серпня 1993, Осло) — норвезький хокеїст, воротар клубу ГЕТ-Ліги «Волеренга».